Менелай (, Menelaos, ) може да се отнася за:

 Менелай, гръцка митология, цар на Спарта
 Менелай Агид, цар на Спарта
 Менелай (скулптор), скулптор в Рим по времето Август
 Менелай (математик), математик от Александрия
 Менелай Пелагонийски, македонски княз от IV век пр. Хр.
 Менелай (диадох), диадох, брат на Птолемей I
 Менелай, баща на Аминта II Македонски
 Менелай (син на Аминта III), македонски принц, полубрат на Филип II Македонски
 Менелай, баща на Филип, офицер на Александър Велики

Други:
 Менелаос Ита, древен град на брега на Либия
 (1647) Менелай, астероид
 Менелай (лунен кратер), лунен кратер
 Теорема на Менелай

 Менелай Гелев, български революционер 1941-1944